Мальчевская — действующая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на бывшей линии Чертково — Миллерово в селе Мальчевская Ростовской области. Имеет статус промежуточной станции.

Движение по станции 
Через станцию Мальчевская осуществляется движение поездов пригородного сообщения. До 28 ноября 2018 года через станцию Мальчевская проходили поезда Чертково-Ростов-Главный и Ростов-Главный-Чертково.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги